Ходжаян — фамилия:

 Ходжаян, Аршак Бедросович (1867—1943) — русский ремесленник.
 Ходжаян, Эдуард Рафаэлович (1938—2012) — советский и армянский государственный деятель и дипломат.

См. также 
 Ходжа
 Ходжаниязов